1-й Хорошёвский проезд
 2-й Хорошёвский проезд
 3-й Хорошёвский проезд

См. также 
 Хорошёвский тупик
 3-я Хорошёвская улица
 Хорошёвское шоссе